Дерфлингер може да се отнася за:

 Георг фон Дерфлингер (1606 – 1695 г.) бранденбургски фелдмаршал, един от най-добрите кавалерийски командири на XVII век;
 „Дерфлингер“, германски тип линейни крайцери от Първата световна война.;
 „Дерфлингер“, германски линеен крайцер, главен кораб на едноименния проект линейни крайцери. Потопен от екипажа си на 21 юни 1919 г.